Balcells ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Balcells († 2015), spanische Literaturagentin
 Jaume Pujol Balcells (* 1944), Erzbischof von Tarragona
 Juan Balcells (* 1975), spanischer Tennisspieler
 Luis Balcells (1902–1927), spanischer Schwimmer
 Pedro Balcells (* 1954), spanischer Schwimmer
 Ramón Balcells (* 1951), spanischer Segler
 Ramón Balcells Rodón (1919–1999), spanischer Segler
 Ramón Tremosa i Balcells (* 1965), spanischer Politiker